

Село:
 Гулевичі — Берестейська область, Кам'янецький район, Новицьковицька сільська рада

Село:
 Гулевичі — Кіровоградська область, Олександрійський район, Куколівська сільська рада

Інше:
 Гулевичі — шляхетський рід герба «Новина» (вживали також герб «Шеліга» з відміною).